

Geografia

Austria 
 Ilz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Ilz – rzeka, dopływ Feistritz

Niemcy 
 Ilz – rzeka, dopływ Dunaju

Inne 
 ILZ – kod IATA Portu lotniczego Żylina

Zobacz też